Ringway – sobborgo di Manchester
Aeroporto di Manchester – in passato chiamato Ringway Airport